Fleiter ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Fleiter (1836–1924), deutscher Orgelbauer
 Philipp Fleiter (* 1985), deutscher Moderator, Autor und Podcaster
 Sebastian Fleiter (* 1971), deutscher Medienkünstler, Designer und Unternehmer